Le championnat de Suisse de football Super League 2005-2006 a vu la consécration du FC Zurich.

Clubs

Classement 

|}

Résultats

Barrages de relégation 

Au terme du championnat régulier, Neuchâtel Xamax, équipe classée avant dernière de la Super League, affronte le FC Sion, équipe classée deuxième de Challenge League au cours d'un match aller-retour se disputant selon le système en vigueur en coupe d'Europe.

Le match aller, disputé chez le pensionnaire de Challenge League, se solde par un score nul et vierge plutôt flatteur pour Xamax en considérant le penalty manqué par les sédunois à la dernière minute. Toutefois, les neuchâtelois ne pourront éviter la première relégation de leur histoire: ils s'inclinent lourdement 0-3 devant leur public au match retour, une conclusion logique à leur championnat de piètre qualité. Les sédunois, eux, peuvent se féliciter d'une saison au terme de laquelle l'ascension en Super League suit la finale de la Coupe de Suisse remportée en mai.

Le FC Sion est promu en Super League, Neuchâtel Xamax est relégué en Challenge League.

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs suisses en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre d'équipes helvétiques présentes en compétitions européennes les années suivantes.

Bilan de la saison

Liens externes 
 Calendrier

Championnat de Suisse de football
Championnat Suisse Football 2005-2006 D1
Championnat 2005-2006 D1
Suisse